Пре́мия «Сере́бряная ле́нта» за лу́чшую мужску́ю роль () — ежегодная кинопремия, присуждаемая с 1946 года основанной в том же году . С 1946 по 1956 год премии вручались за финансовый год, с 1957 года — за календарный год.

С 1946 по 2017 год всего были вручены 79 премий, её обладателями стали 48 киноактёров. Один раз премия была вручена сразу пяти киноактёрам (в 2004 году). В 2006 году премия была вручена трём актёрам и трижды вручалась двум актёрам в один год (в 2003, 2010 и 2014 годах). Четверо актёров получили премию за работу над фильмом Лучшие годы молодости (2004) и трое были награждены за фильм Криминальный роман (2006).

Чаще всего лауреатом премии становился Марчелло Мастроянни — он стал семикратным лауреатом премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль. По четыре раза премию получали Витторио Гассман и Нино Манфреди. Трижды лауреатами премии становились Роберто Бениньи, Джан Мария Волонте, Джанкарло Джаннини, Тони Сервилло, Уго Тоньяцци и Ким Росси Стюарт.

Русские названия фильмов даны по сайту IMDB, а при их отсутствии там — по сайту Кинопоиск.

Лауреаты премии

См. также 
 Премия «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
 Премия «Серебряная лента» за лучшую женскую роль

Комментарии

Примечания

Литература 

Серебряная лента
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам